Lösen kan syfta på:

 Lösen (signal) – en igenkänningssignal i form av kanonskott som förr användes vid identifiering av ett lands stridskrafter
 Lösen, Karlskrona kommun – en småort i Karlskrona kommun i Lösens socken
 Lösens socken – en socken i Blekinge
 Lösens landskommun – en tidigare kommun i Blekinge län 1863–1951
 Lösens församling – var en församling i Lunds stift –2002
 Lösens kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Lyckå församling, Lunds stift
Lösens distrikt – ett distrikt i Karlskrona kommun och Blekinge län 2016–
 Lösen, Östergötland – sjö i Kinda kommun i Hycklinge socken
 Lösenord – en kombination tecken som är hemliga
 Lösensumma – penningbelopp som utkrävs 
 Lösenrummet – det rum som inkan Atahualpa ska ha fyllt med guld så långt han kunde nå med sin arm för att köpa sig fri från fångenskap hos de spanska conquistadorerna